B32 ou B-32 peut faire référence:
 Bundesstraße 32, une route fédérale allemande reliant Hechingen à Rothenbach ;
 Consolidated B-32 Dominator, un bombardier lourd américain.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres